Velikoje (rusky Великое) je název obce a několika jezer v Rusku:

 Velikoje (obec) – obec v Jaroslavské oblasti

 Velikoje (jezero v Rjazaňské oblasti) – jezero v Rjazaňské oblasti
 Velikoje (jezero v Tverské oblasti) – jezero v Tverské oblasti
 Velikoje (jezero v Novgorodské oblasti) – jezero v Novgorodské oblasti